János Földessy – allenatore di calcio ungherese
 József Földessy – politico cecoslovacco
 Ödön Földessy – lunghista ungherese